Па́оло Бари́лла (, 20 апреля 1961, Милан) — итальянский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, победитель 24 часов Ле-Мана (1985).

Биография 
Паоло Барилла происходит из семьи, владеющей итальянской компанией Barilla по производству пасты (макарон). В 1970-х годах занимался картингом, в начале 1980-х годов перешёл в гонки формул. С 1983 по 1988 год выступал в гонках спортивных автомобилей, выиграл гонку «24 часа Ле-Мана» 1985 года за рулём автомобиля Porsche. С 1987 года также участвовал в гонках Формулы-3000. В - годах выступал в чемпионате мира Формулы-1 в команде Minardi, очков не набрал. Позже ушёл из гонок и занялся бизнесом.

Результаты гонок в Формуле-1 

|-
! 
! Minardi
! Minardi M189
! Cosworth
! 

|-
!rowspan=2 | 
! rowspan=2 | Minardi
!Minardi M189
! rowspan=2 | Cosworth
! rowspan=2 | 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

|-
! Minardi M190
| 
| 

|}

Литература

Ссылки 
 Результаты выступлений 
 

Родившиеся 20 апреля
Родившиеся в 1961 году
Родившиеся в Милане
Картингисты
Автогонщики Италии
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Италии
Победители 24 часов Ле-Мана
Пилоты Формулы-1 из Италии
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Minardi
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты TOM'S